Scharmer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Scharmer (1891–1984), österreichischer Pädagoge und Sozialreformer
 Heide Scharmer, deutsche Archäologin, siehe Heide Mommsen
 Otto Scharmer (* 1961), deutscher Aktionsforscher und Dozent
 Robert Scharmer (1862–1940), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter